Fogarty ist der Familienname folgender Personen:

 Amby Fogarty (* 1933), irischer Fußballspieler
 Bryan Fogarty (1969–2002), kanadischer Eishockeyspieler
 Carl Fogarty (* 1965), britischer Motorradrennfahrer
 Catherine Fogarty (* 1971), simbabwische Schwimmerin
 Charles J. Fogarty (* 1955), US-amerikanischer Politiker
 John Fogarty (* 1952), römisch-katholischer Ordensgeistlicher
 John E. Fogarty (1913–1967), US-amerikanischer Politiker
 Jon Fogarty (* 1975), US-amerikanischer Rennfahrer
 Kenneth Hubert Fogarty (1923–1989), kanadischer Politiker
 Lyndsie Fogarty (* 1984), australische Kanutin
 Mathew Fogarty (* 1956), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Nancy Fogarty (* 1934), australische Leichtathletin
 Niamh Fogarty (* 1999), irische Diskuswerferin
 Steven Fogarty (* 1993), US-amerikanischer Eishockeyspieler
Thomas J. Fogarty (* 1934), US-amerikanischer Mediziner, Chirurg und Erfinder

Siehe auch:

 Fogerty